Tarres kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Tarres (ort i Italien), Trentino-Alto Adige, Bolzano,

Spanien 

 Tarrés (ort), Katalonien, Província de Tarragona, 
 Tarrés (kommun), Katalonien, Província de Lleida, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar